

Persone
 Terragni – cognome italiano
 Attilio Terragni – politico italiano
 Dino Terragni – imprenditore, dirigente e inventore italiano
 Giovanni Battista Terragni –prestinaio, fu uno dei vari miracolati della beata Vergine dei miracoli di Saronno 
 Giuseppe Terragni – architetto italiano
 Giuseppe Terragni – politico italiano
 Luigia Terragni – imprenditrice, dirigente d'azienda e collezionista d'arte italiana
 Marco Terragni – imprenditore, dirigente e inventore italiano
 Natale Terragni – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Vittorio Emanuele Terragni – commendatore della Repubblica italiana, colonnello della fanteria s.p.e.
Terragni (famiglia) – famiglia nobile originaria del territorio lombardo.

Edifici
Palazzo Terragni è un palazzo ubicato a Como.